Чёрная — река в России, протекает по территории Оштинского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области и Винницкого сельского поселения Подпорожского района Ленинградской области. Длина реки — 10 км.

Общие сведения 
Река берёт начало из Долгозера на высоте 218,6 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в западном направлении.

Чёрная в общей сложности имеет двадцать малых притоков суммарной длиной 32 км.

Впадает на высоте 199,7 м над уровнем моря в Палозеро, из которого берёт начало река Сондала, впадающая в реку Оять, левый приток Свири.

К бассейну Чёрной относятся озёра:
 Сурьярвь
 Оярвь
 Шатозеро
 Долгозеро
 Кривозеро

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000012980.

Примечания 

Бассейн Сондалы
Реки Подпорожского района
Реки Вытегорского района